Cosme Cunha Machado (Vila Nova de Famalicão, 10 de dezembro de 1975) é um árbitro de Portugal.

Faz parte da Associação de Futebol de Braga. Sua profissão é funcionário público.

Ligações externas 
 

Naturais de Vila Nova de Famalicão
Árbitros de futebol de Portugal